De Davis Cup 2012 wereldgroep play-offs zal uitmaken welke acht landen zich plaatsen voor de Davis Cup wereldgroep in 2013. De acht verliezende teams van de eerste ronde van de wereldgroep en de acht winnaars van de tweede ronde van de regionale zones komen uit in de play-offs. Door loting wordt bepaald welke acht geplaatste landen tegen welk ongeplaatst land spelen.

Geplaatste teams 
De volgende teams zullen strijden voor een plek in de wereldgroep in 2013.
De wedstrijden zullen plaatsvinden van 15 tot en met 17 september 2012.

Loting en wedstrijden 
De acht verliezende teams van de 1e ronde van de wereldgroep en de acht winnaars van de 2e ronde van de regionale zones zullen deze landen vergezellen. Bij de loting worden de acht geplaatste teams geloot tegen de acht ongeplaatste teams.

Play-off resultaten

Kazakhstan vs. Oezbekistan

Duitsland vs. Australië

Japan vs. Israël

België vs. Zweden

Canada vs Zuid-Afrika

Brazilië vs. Rusland

Italië vs. Chili

Nederland vs. Zwitserland

Play-offs
2012